Szpital na Leśnym Wzgórzu (tytuł oryg. Hilltop Hospital, 1999-2001) – francusko-brytyjsko-niemiecki serial animowany wyreżyserowany przez Pascala Le Nôtre'a oraz wyprodukowany przez Millimages i Siriol Productions.

Premiera serialu miała miejsce 27 września 1999 roku na brytyjskim kanale ITV. W Polsce premiera serialu zadebiutował 6 grudnia 2013 roku na antenie ATM Rozrywka.

Opis fabuły 
Akcja serialu rozgrywa się w szpitalu na Leśnym Wzgórzu, w miejscu gdzie lekarzami i pacjentami są zwierzęta. Doktor Mopsik, pielęgniarka Punia i lekarz Muszelka, mimo różnego rodzaju przeciwności losu przeżywają niesamowite przygody oraz dbają o zdrowie i samopoczucie swoich podopiecznych.

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Niemieckie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1999